NGON steht für:
 Flugplatz Onotoa, ICAO-Code des Flughafens auf den Gilbertinseln

Ngon ist der Familienname von
 Joel Marius Ngon (* 1996), kamerunischer Fußballspieler

NG-ON steht für:
 , ISO-3166-2-Code des nigerianischen Bundesstaates

NGON